Erik Andersen er navnet på flere personer:
 Erik Andersen (forbryder) - en dømt norsk forbryder
 Erik Andersen (skakspiller) - en dansk skakspiller
 Erik Andersen (fægter) - en dansk fægter
 Erik Andersen (komponist) - dansk komponist og operasanger
 Erik Andersen (politiker, 1919-2001) – socialdemokratisk politiker, MF (Sønderjyllands Amtskreds), major i Hjemmeværnet
 Erik Andersen (politiker, 1930-2009) – socialdemokratisk politiker, MF (Frederiksborg Amtskreds), direktør i Arbejdstilsynet